Obediëntie kan het volgende betekenen:
Een organisatievorm (nationale koepel voor een aantal loges) in de vrijmetselarij, zie obediëntie (vrijmetselarij)
Een aanduiding van de onderwerping van een ridderorde aan het gezag van een bepaalde grootmeester, zie obediëntie (ridderorde)
Gehoorzaamheid die een kloosterling verplicht is aan zijn overste. Brief die een kloosterling op reis meekrijgt. Dienstplicht, inzonderheid in kloosters.